Táborská může být:

 geografie
 Táborská – dřívější název místní části Vlastislav obce Hazlov
 Táborská (Praha) – ulice v Praze-Nuslích
 Táborská pahorkatina

 stavby
 Táborská brána – brána na pražském Vyšehradě

 příjmení
 Blanka Táborská (* 1955) – česká zpěvačka
 Danuše Táborská (1928–2020) – česká anestezioložka
 Dita Táborská (* 1981) – česká spisovatelka
 Jiřina Táborská (1926–2004) – česká literární historička

Související články 
 Tábor (rozcestník)
 Táborský

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení